Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2008 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 Roger Federer (finale)
 '''Rafael Nadal (prvak)
 Novak Đoković (polfinale)
 Nikolaj Davidenko (tretji krog)
 David Ferrer (četrtfinale)
 David Nalbandian (drugi krog)
 James Blake (drugi krog)
 Richard Gasquet (predaja zaradi poškodbe kolena)
 Stanislas Wawrinka (tretji krog)
 Andy Murray (tretji krog)
 Tomas Berdych (drugi krog)
 Tommy Robredo (tretji krog)
 Juan Monaco (prvi krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (predaja zaradi poškodbe kolena)
 Mihail Južni (tretji krog)
 Carlos Moyá ''(prvi krog)
|
<ol start="17">
 Marcos Baghdatis ''(prvi krog)
 Paul-Henri Mathieu ''(četrti krog)
 Nicolas Almagro ''(četrtfinale)
 Ivo Karlović ''(prvi krog)
 Radek Štěpánek ''(četrti krog)
 Fernando Verdasco ''(četrti krog)
 Juan Carlos Ferrero ''(prvi krog, predaja)
 Fernando González ''(četrtfinale)
 Lleyton Hewitt ''(tretji krog)
 Jarkko Nieminen ''(tretji krog)
 Igor Andrejev ''(drugi krog)
 Ivan Ljubičić ''(četrti krog)
 Guillermo Canas ''(prvi krog)
 Dimitrij Tursunov ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(prvi krog)
 Janko Tipsarević ''(prvi krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2008